Обладатели специального приглашения — пара Джонатан Маррей / Фредерик Нильсен — победители турнира. В полуфинале ими обыграны прошлогодние чемпионы — братья Брайаны.

Общая информация 
Хория Текэу и Роберт Линдстедт стали первыми с 2007 года теннисистами, сыгравшими в финале турнира три года подряд. В 2005-07 году братья Брайаны дважды уступали решающий матч и завоевали один титул.

Британец сыграет в титульном матче впервые с 1960 года, а датчанин — впервые в истории.

Посев 

  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Первый раунд)
  Леандер Паес /  Радек Штепанек (Третий раунд)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Финал)
  Александр Пейя /  Ненад Зимонич (Первый раунд)
  Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна (Второй раунд)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Третий раунд)

<ol start=9>
 Марсель Гранольерс /  Марк Лопес ''(Первый раунд)
 Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер ''(Полуфинал)
 Франтишек Чермак /  Филип Полашек ''(Первый раунд)
 Сантьяго Гонсалес /  Кристофер Кас ''(Второй раунд)
 Колин Флеминг /  Росс Хатчинс ''(Первый раунд)
 Эрик Буторак /  Джейми Маррей ''(Второй раунд)
 Иван Додиг /  Марсело Мело ''(Четвертьфинал)
 Андре Са /  Бруно Соарес (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Лайам Броуди /  Оливер Голдинг (Первый раунд)
  Джошуа Гудолл /  Джеймс Уорд (Первый раунд)
  Крис Гуччоне /  Ллейтон Хьюитт (Третий раунд)

<ol start=4>
 Джейми Дельгадо /  Кен Скупски ''(Второй раунд)
' Джонатан Маррей /  Фредерик Нильсен (Титул)

 Победители квалификационного отбора 

  Маттиас Бахингер /  Тобиас Камке (Первый раунд)
  Андре Бегеманн /  Игорь Зеленай (Первый раунд)
  Льюис Бёртон /  Джордж Морган (Первый раунд)

<ol start=4>
 Бобби Рейнольдс /  Изак ван дер Мерве ''(Второй раунд)
 Санчай Ративатана /  Сончат Ративатана ''(LL, Второй раунд)
 Колин Эбелтхайт /  Джон Пирс ''(LL, Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые